Folha de S.Paulo, jornal brasileiro.
Foro de São Paulo, organização internacional de esquerda.
Free State Project, movimento político estadunidense. 
Frente Socialista Popular, agremiação política portuguesa.

Desambiguações de siglas